Asprópirgos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Asprópirgos (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 
 Asprópyrgos, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Dytikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar